4/11 kan syfta på:

 4 november
 11 april (amerikanskt datumformat)